Turniej bokserski mężczyzn w wadze średniej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział siedemnastu zawodników z dziewięciu reprezentacji. Masa ciała bokserów nie mogła przekraczać 72,574 kg. Złoto zdobył reprezentant Wielkiej Brytanii Harry Mallin.

Wyniki

Faza finałowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920